Langenfaß ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Langenfaß (1880–1965), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Publizist
 Wilhelm Langenfaß (1819–1898), deutscher Ingenieur und Architekt

Siehe auch:
 Langenfass